Geografia:
 Can Quintanes (Riells del Fai), masia del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental
 Can Quintanes (veïnat), veïnat de masies disperses del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Costes d'en Quintanes, costes del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Bosc de Can Quintanes, bosc del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Baga de Quintanes, obaga del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Serrat de Can Quintanes, serrat del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Camps de Can Quintanes, camps de conreu del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental